Carl Lingnau ist der Name folgender Personen:

* Carl Lingnau (Postbeamter) (1789–1864),  deutscher Postbeamter 
 Carl Lingnau (Verleger) (1817–nach 1880), deutscher Buchhändler und Verleger 

Siehe auch:
 Carl Hermann Leberecht Lingnau (1815–1885), deutscher Postbeamter, siehe Hermann Lingnau (Postbeamter)